est une série japonaise de mangas écrit et illustré par  . La série est publiée depuis  sur le magazine Monthly Afternoon de l'éditeur Kodansha. La version française est publiée par Pika.

Une adaptation en série télévisée d'animation produite par le studio Production I.G est annoncée pour .

A Journey Beyond Heaven a été élu meilleur manga de l’année par le Kono Manga ga Sugoi! en 2019.

Synopsis 
 se sont écoulés depuis une catastrophe sans précédent, qui a complètement détruit la civilisation moderne. Un groupe d'enfants vit dans un établissement isolé du monde extérieur. Un jour, l'une d'entre-eux, une fille nommée Tokio, reçoit un message qui dit « Voulez-vous sortir ? » Mimihime, une autre fille du groupe, lui prédis que deux personnes viendront de l'extérieur pour la sauver, dont l'une a le même visage, tandis que le directeur de l'école lui dit que c'est l'enfer à l'extérieur. Pendant ce temps, un garçon nommé Maru, qui ressemble à Tokio, voyage à travers ce Japon dévasté avec une fille nommée Kiruko, à la recherche du « Paradis ».

Personnages

Manga 
, série écrite et dessinée par Masakazu Ishiguro, est publiée à partir du  sur le magazine Monthly Afternoon. L'éditeur Kodansha publie la série sous format tankōbon à partir du .

En , Pika annonce la publication de la version française avec le premier tome sorti le .

Liste des volumes 

|}

Anime 
L'adaptation en anime est annoncée le . Elle est réalisée au sein du studio Production I.G et est dirigée par Hirotaka Mori, avec des scripts écrits par , des conceptions de personnages gérées par Utsushita du laboratoire Minakata et une musique composée par . La série devrait être diffusée le  au Japon sur Tokyo MX et d'autres chaînes. La chanson thème d'ouverture, Innocent Arrogance, est interprétée par BiSH, tandis que la chanson thème de fin, , est interprété par ASOBI.

Disney Platform Distribution a obtenu la licence et la série est diffusé dans l'international en simulcast sur Disney+.

Réception 
En , la série s'est écoulée en plus de .

L'édition 2019 de Kono Manga ga Sugoi!, qui interroge les professionnels de l'industrie du manga et de l'édition, a nommé A Journey beyond Heaven la meilleure série de mangas de l'année pour les lecteurs masculins. A Journey beyond Heaven était l'une des œuvres recommandées par le jury aux  et  Japan Media Arts Festival respectivement en 2021 et 2022.

En , le magazine  a noté A Journey beyond Heaven sur sa liste des « Manga les plus dangereux », qui comprend des œuvres avec les thèmes les plus "stimulants" et incitant à la réflexion.

Références

Œuvres 
 Édition japonaise

 Édition française

Liens externes 
  du manga sur Monthly Afternoon.
  de l'anime.
 
 

Série manga
Manga des années 2010
Manga des années 2020
Manga paru dans le Monthly Afternoon
Manga publié par Pika Édition
Série d'animation japonaise
Animation réalisée par Production I.G